Куземино — название населённых пунктов в России:

 Куземино — деревня в Ковровском районе Владимирской области.
 Куземино — деревня в Устюженском районе Вологодской области.
 Куземино — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Куземино — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Куземино — деревня в Борском районе Нижегородской области.
 Куземино — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.